Desplechin ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Desplechin (* 1960), französischer Filmemacher
 Marie Desplechin (* 1959), französische Schriftstellerin